Veronica's Closet foi um seriado norte-americano criado por David Crane juntamente com sua companheira Marta Kauffman. Juntos eles também criaram o sitcom Friends (1994-2004).

Kirstie Alley foi a actriz principal da série, protagonizando a empresária Veronica Chase, dona de uma companhia de lingerie. 

Veronica's Closet foi transmitida pela NBC entre 1997 e 2000.

Lista de episódios

Primeira temporada 
(1997-1998)
Pilot 
Veronica's Woman Friend 
Veronica's Husband Won't Leave 
Veronica's Not Happy About the Book 
Veronica's First Date 
Veronica's Best Buddy 
Veronica's a Doll 
Veronica's First Thanksgiving 
Veronica's Brotherly Love 
Veronica's Christmas Song 
Veronica's Got a Secret 
Veronica's Fun and Pirates are Crazy 
Veronica's Night Alone 
Veronica's $600,000 Pop 
Veronica's a Drag 
Veronica's Divorce Papers 
Veronica's Blackout 
Veronica's Bridal Shower 
Veronica's Man in a Suitcase 
Veronica's All-Nighter 
Veronica's Mole 
Veronica's Silent Partner

Segunda temporada 
(1998-1999)
Veronica Gets Her Closet Back
Veronica's a Partner Now 
Veronica's Great Model Search 
Veronica's Dog Day Afternoon 
Veronica's Crushed 
Veronica's on the Herb 
Veronica's Breast Effort 
Veronica's Thanksgiving that Keeps on Giving 
Veronica's Cheating Partners 
Veronica's Secret Santa 
Veronica's From Venus; Josh's Parents are From Mars 
Veronica's Desk Job 
Veronica's Wedding Bell Blues 
Veronica Plays House 
Veronica's Favorite Year 
Veronica's Little Tribute 
Veronica Falls Hard 
Veronica's Big Date 
Veronica's Big Homecoming 
Veronica's Little Ruse 
Veronica's Night at the Theater 
Veronica Says Goodbye

Terceira temporada 
(1999-2000)
Veronica's New Boss 
Veronica's June Swoon 
Veronica's Construction Worker 
Veronica's Office: Bigger, Longer and Cute  
Veronica's New Cat 
Veronica's Long Walk Home 
Veronica's Got All the Right Stuffing 
Veronica's Sliding Doors 
Veronica's New Year 
Veronica's Perfect Man 
Veronica's Record 
Veronica's Tattooed Man 
Veronica's Candy Panties 
Veronica's New Bookshelves 
Veronica's Sleepover 
Veronica's Girls' Night Out 
Veronica Helps Josh Out 
Veronica Sets Josh Up 
Veronica's Clips 
Veronica Loses Her Olive Again 
Veronica's Doing the Nasty with Perry  
Veronica Checks Out

Ligações externas
 
 
 Jump The Shark - Veronica's Closet

Séries da NBC
Programas da Warner TV
Programas da FOX Portugal
Fox Life Portugal
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1997
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2000
Sitcoms dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia da década de 1990
Séries de televisão de comédia da década de 2000
Séries de televisão ambientadas em Nova Iorque
Programas de televisão em língua inglesa
Programas de televisão produzidos pela Warner Bros. Television Studios